Příjmení Kafka (= Kaffka, Kawka, Kavka), Kafková nese více různých osobností:

 Alexandre Kafka (1917–2007) – brazilský ekonom
 Bohumil Kafka (1878–1942) – český sochař
 Bruno Kafka (1881–1931) – československý politik
 Břetislav Kafka (1891–1967) – sochař, restaurátor a parapsycholog
 Čestmír Kafka (1922–1988) – český malíř
 David Kafka (* 1948) – český politik
 František Kafka (1909–1991) – český spisovatel a překladatel
 Franz Kafka (1883–1924) – pražský spisovatel židovského původu
 Gabriela Hermannová (1889–1942) – Gabriela (domácky Elli), rozená Kafka (Kafková), sestra spisovatele Franze Kafky
 Gustav Kafka (psycholog) (1883–1953) – německý psycholog
 Gustav Kafka (sochař) (1880–1935) – český sochař
 Gustav Eduard Kafka (1907–1974) – německý a rakouský právník, syn psychologa Gustava Kafky
 Ivan Kafka (* 1952) – český výtvarník, syn Čestmíra Kafky
 Jakub Kafka (* 1976) – český fotbalový brankář
 Jaromír Kafka (1900–???) – český a československý politik, poválečný poslanec za sociální demokraty
 Jindřich Kafka (1844–1917) – hudební skladatel českého původu
 Josef Kafka (rozcestník) – více osob
 Karel Kafka (* 1945) – český abstraktní malíř
 Lubomír Kafka (1956–1989) – tanečník, sólista baletu Národního divadla v Praze
 Margit Kaffka (1880–1918) – maďarská spisovatelka, básnířka, feministka a novinářka
 Marie Restituta Kafková (1894–1943) – česko-rakouská řeholnice umučená nacisty
 Martin Kafka (* 1978) – český ragbista
 Mlhoš Kafka (1928–1993) – český hudební skladatel a rozhlasový redaktor
 Ota Kafka (1911–1944) – židovský sportovní novinář
 Otilie Davidová (1892–1943) – Ottilie (domácky Ottla), rozená Kafka (Kafková), nejmladší sestra spisovatele Franze Kafky 
 Pavel Kafka (* 1949) – český diplomat a podnikatel
 Pavlína Kafková (* 1968) – česká herečka
 Petr Kafka (* 1989) – český lední hokejista
 Petr Kafka (fotbalista) (* 1969) – český fotbalista
 Radka Dombek, rodným příjmením Kafková (* 1967) – česká manažerka a státní úřednice
 Róbert Kafka (* 1962) – slovenský fotbalista
 Tomáš Kafka (spisovatel) (* 1963) - básník, historik a diplomat
 Tomáš Kafka (* 1978) – český florbalista
 Valli Kafka (1890–1942) – sestra spisovatele Franze Kafky
 Václav Kafka (1920–1978) – český skladatel a multiinstrumentalista
 Victor Kafka (1880–1942) – pražský židovský architekt
 Vladimír Kafka (1937–1970) – překladatel a beletrista

Související články 
 Kavka – více různých významů

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Židovská příjmení